Râul Racova se poate referi la:

 Râul Racova, Bârlad
 Râul Racova, Bistrița
 Râul Racova, Suceava

Vezi și 
 Racova (dezambiguizare)

 Râul Racovăț (dezambiguizare)
 Râul Racovița (dezambiguizare)
 Râul Racovicioara (dezambiguizare)
 Râul Racoș (dezambiguizare)

Toponime românești